Шары:
 Шары — множественное число понятия шар.
 Шары (от ) — традиционная английская спортивная игра.
 Шары Коста-Рики — доисторические каменные шары обнаруженные, у тихоокеанского побережья Коста-Рики.
 Шары — посёлок в Горномарийском районе Республики Марий Эл, Россия.